Pachycheilosuchus — вимерлий рід неозухій з ранньої крейди в Техасі, США. Раніше відомий, зокрема, як «форма Глен Роуз», цей крокодиломорф відрізняється своїми процеельними хребцями, які в іншому випадку зустрічаються лише у похідних євсухієвих крокодилів (хребці зчленовані чашкою на передній поверхні та округлою задньою поверхнею), товстим край верхньої щелепи і щит броні на шиї, утворений злиттям шести окремих щитків.

Опис 
Це не був великий крокодиломорф; наприклад, із зібраних стегнових кісток найдовша мала довжину лише 91,2 міліметра. За двома методами довжина його тіла оцінюється від 63,5 до 80 сантиметрів. Хоча останки невеликі, схоже, що принаймні деякі особини були зрілими, із зрощенням частин окремих хребців. Крім того, яйце крокодилоїда довжиною 49 міліметрів було знайдено разом із скам’янілостями скелета, і воно має прийнятний розмір, щоб походити від особини довжиною 63,5 сантиметра, що свідчить про те, що деякі особини були статевозрілими.

Класифікація 
Дослідження 2011 року показало, що Pachycheilosuchus є членом Hylaeochampsidae, групи базальних євсухіїв, як показано на кладограмі нижче.

Примітки 

Фауна крейдяного періоду
Роди плазунів